Az 1956–1957-es Hovedserien volt a 13. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Larvik Turn volt. A szezont a Fredrikstad csapata nyerte, a bajnokság történetében hetedjére.

Tabellák

A csoport

B csoport

Meccstáblázatok

A csoport

B csoport

Döntő 
 Fredrikstad 6–1 Odd

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok